EGA může znamenat:
European Golf Association, Evropská golfová asociace, vrcholná evropská golfová organizace
 Elegant Gothic Aristocrat, módní styl
Enhanced Graphic Adapter, standard grafických karet
Eagle, Globe and Anchor, znak Námořní pěchoty Spojených států